Davis Cup 1990 was de 79e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze mannentennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

De Verenigde Staten won voor de 29e keer de Davis Cup door in de finale Australië met 3-2 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerstgenoemd team speelde thuis.

België 
België speelde in de regionale groep 1.

Na de promotie in het vorig jaar van groep 2 naar groep 1, stootte het direct door naar de Wereldgroep door winst in de eerste wedstrijd en de daarop volgende beslissingswedstrijd voor promotie.

Nederland 

Nederland speelde voor het eerst in de Wereldgroep, sinds de invoering ervan in 1981 (zie ook hierboven).

Nederland verloor in de eerste ronde en vervolgens ook de beslissingswedstrijd ter handhaving in de Wereldgroep. Nederland degradeerde uit de Wereldgroep en het speelde het jaar erna in de regionale groep 1.